Prey Veng peut faire référence à :

 Province de Prey Veng, au Cambodge,
 Prey Veng, capitale de la province.